VCO est un sigle signifiant :
 Voltage Controlled Oscillator ou oscillateur commandé en tension dans le domaine de l'électronique.

 Venus Climate Orbiter, sonde spatiale vénusienne japonaise lancée en 2010.
 Voyage Century Online, un jeu vidéo MMORPG gratuit.

 Vahibé Club Omnisports, club de football mahorais.